Brutschin ist der Familienname von

 Christoph Brutschin (* 1958), Schweizer Politiker (SP)
 Hermine Brutschin-Hansen (1905–1971), deutsche Gastwirtin und Hamburger Original
 Riccardo Brutschin (* 1992), deutscher Rennfahrer